Municipio de Kelly puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Kelly (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Kelly (condado de Carter, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carter.
 Municipio de Kelly (condado de Cooper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.
 Municipio de Kelly (condado de Union, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Union.